Adam Nowotny-Lachowicki-Czechowicz (1865-1935), generał
 Adam Nowotny (1900-1949), prawnik
 Adam Nowotny (-1934), inżynier, pilot
 Adam Nowotny, oficer pilot